Petrović-Njegoš steht für:
 die montenegrinische Herrscherdynastie Petrović-Njegoš, siehe Petrović-Njegoš

Petrović-Njegoš ist der Name folgender Personen:
 Danilo II. Petrović-Njegoš (1826–1860), Fürstbischof und erster weltlicher Fürst Montenegros
 Mirko Petrović-Njegoš (1820–1867), montenegrinischer Militärkommandeur, Diplomat und Dichter
 Nikola Petrović-Njegoš (* 1944), montenegrinischer Thronanwärter, Oberhaupt des Hauses Petrović Njegoš
 Petar I. Petrović-Njegoš († 1830) montenegrinischer Fürstbischof und serbisch-orthodoxer Metropolit, siehe Petar I. (Montenegro)
 Petar II. Petrović-Njegoš (1813–1851), montenegrinischer Dichter und Fürstbischof, siehe Petar II.
 Xenia Petrovic-Njegoš (1881–1960), Prinzessin von Montenegro, Mitglied des Hauses Petrović-Njegoš, siehe Xenia von Montenegro

Siehe auch:
 Petrović